Baronian est un patronyme arménien porté notamment par :

 Hagop Baronian 1843-1891), écrivain, auteur satirique arménien ;
 Jean-Baptiste Baronian (1942-), écrivain belge.